Johann Burghoff ist der Name folgender Personen:

* Johann Hartmann Burghoff († nach 1779), deutscher Gärtner
 Johann Karl Friedrich Christoph von Burghoff (1769–1840), deutscher Generalmajor